

Темелеуць () — село у Калараському районі.
 Темелеуць () — село у Флорештському районі.